Sirija
 Al-Hasakah, grad
 Al-Hasakah (nahija)
 Al-Hasakah (okrug)
 Al-Hasakah (pokrajina)